

Patronyme 
 Daniel Templon, galeriste et marchand d'art français spécialisé dans l'art contemporain.
 Charles Templon, acteur français.

Autres 
 Templon, composant des églises byzantines.
Patronyme français